L'expression Hong Kong Film Awards 1985 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1985
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1986 mais honorait des films sortis en 1985 à Hong Kong